Olenya Guba (en ) peut faire référence à :
 , une localité rurale située dans la juridiction administrative du territoire fermé d' dans l'oblast de Mourmansk, en Russie ;
 Baie d'Olenia, baie située dans l'oblast de Mourmansk, elle abrite la base navale du même nom.